Il singolare del Torneo Godó 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Gastón Gaudio era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Marat Safin.

Carlos Moyá ha battuto in finale Safin che si è ritirato sul punteggio di 5–7, 6–2, 6–2, 3–0.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Torneo Godó 2003
ATP Tour 2003